Schmidtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Schmidtmann (* 1970), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Adolf Schmidtmann (1851–1911), deutscher Mediziner
 Dirk Schmidtmann (* 1955), Bremer Politiker (Grüne)
 Ferdinand Schmidtmann (1749–1823), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen
 Friedrich Schmidtmann (1913–1991), deutscher Komponist
 Hermann Schmidtmann (1841–1919), deutscher Kalibergbau- und Düngemittel-Unternehmer
 Martha Schmidtmann (1892–1981), deutsche Medizinerin

Siehe auch:
 Mount Schmidtman, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Schmittmann